Célimène peut renvoyer à :
 Célimène, personnage féminin de la pièce de théâtre Le Misanthrope.
 Célimène, chatte qui sévit dans la bande dessinée Chlorophylle de Raymond Macherot.
 Célimène Daudet, pianiste franco-haïtienne née en 1977.
 Célimène Gaudieux, aubergiste du lieu-dit La Saline qui a servi et sert encore de symbole et de muse à la poésie et à la culture populaires de l'île de la Réunion.
 Célimène, tube de 1976 de David Martial.
Célimène, comédie en 1 acte de  (1885)
La Cour de Célimène, opéra d'Ambroise Thomas.